Шампіньї́-сюр-Марн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на схід від Парижа, 5 км на північний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 29506 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 80956,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Стефан Брюей (*1932 — †2005) — відомий у минулому французький футболіст, нападник.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Шампіньї-сюр-Марн 
 [ Розташування муніципалітету Шампіньї-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн